Niemcy:
 Glött – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau
 Glött – rzeka, dopływ Dunaju

Zobacz też:
 Fugger-Glött